Peschew ist der Familienname von:
 Danielo Peschew (1981 promoviert), bulgarischer Zoologe
 Dimitar Peschew (1894–1973), bulgarischer Politiker, Gerechter unter den Völkern
 Zolo Peschew (1922–2009), bulgarischer Zoologe